Slovo Eclipse se používá ve více významech:
 Eclipse (kůň) – známý dostihový kůň
 Eclipse (vývojové prostředí) – softwarové vývojové prostředí
 g-Eclipse – softwarová platforma
 Mitsubishi Eclipse – sportovní vůz japonské automobilky
 Eclipse (stolní hra, 1999) – abstraktní stolní hra pro dva hráče
 Eclipse (stolní hra, 2011) – strategická stolní hra pro dva až šest hráčů

V hudbě
 „Eclipse“ (píseň) – píseň skupiony Pink Floyd

 Eclipse (album, Amorphis) – album skupiny Amorphis
 Eclipse (album, Autumn Tears) – album skupiny Autumn Tears
 Eclipse (album, CANO) – album skupiny CANO
 Eclipse (album, Five Star) – album skupiny Five Star
 Eclipse (album, G.G.F.H.) – album skupiny G.G.F.H.
 Eclipse (album, Glorium) – album skupiny Glorium
 Eclipse (album, Journey) – album skupiny Journey
 Eclipse (album, Smokie) – album skupiny Smokie
 Eclipse (album, Twin Shadow) – album hudebníka Twin Shadowa
 Eclipse (album, Veil of Maya) – album skupiny Veil of Maya
 Eclipse (album, Violeta de Outono) – album skupiny Violeta de Outono
 Eclipse (album, Yngwie Malmsteen) – album kytaristy Yngwieho Malmsteena